Pucinski ist der Familienname von
 Roman Pucinski (1919–2002), US-amerikanischer Politiker
 Viktor Pucinski (1882–1952), deutscher Landschafts- und Tiermaler der Düsseldorfer Schule